Tegano steht für:

 Tegano (’Ndrangheta), italienische Mafiafamilie
 Tegano (Salomonen), Dorf auf der Insel Rennell

Tegano ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Tegano (1939–2021), italienisches Mitglied der Ndrangheta